Володи́хин — русская фамилия. 

Известные носители:
 Володихин, Дмитрий Михайлович (род. 1969) — российский историк и литературный критик, издатель, писатель-фантаст.
 Володихин, Иван Петрович (1872 — после 1927) — российский архитектор и историк архитектуры.